«Дьявол во плоти» — в российском прокате существует несколько кинофильмов с подобным названием.
 «Дьявол во плоти» (, 1947) — французская мелодрама режиссёра Клода Отан-Лара.
 «Дьявол во плоти» (, , , 1969) — итало-швейцарско-немецкая картина режиссёра Массимо Далламано.
 «Дьявол во плоти» (, 1986) — франко-итальянская кинодрама режиссёра Марко Беллоккьо, ремейк фильма 1947 года.
 «Дьявол во плоти» (, 1989) — австралийская мелодрама режиссёра Скотта Мюррея.
 «Дьявол во плоти» (, 1991) — итальянский триллер режиссёра Джо Д'Амато.
 «Дьявол во плоти» (, 1998) — итало-американский детективный триллер кинорежиссёра Стива Коэна.
 «Дьявол во плоти» (другой перевод — «Гадкие шалости», , 2005) — американская драматическая кинокомедия кинорежиссёра Маркоса Сиги.